Детковичский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Дрогичинского района Брестской области Республики Беларусь.

История 
Населённые пункты включены в состав Антопольского сельсовета в 2013 году.

Состав 
В состав сельсовета входили 11 деревень:

См. также 
 Дрогичинский район

Примечания

Ссылки 
 Дрогичинский райисполком 
 

Упразднённые сельсоветы Дрогичинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании